Yorgos Mavropsaridis é um montador e roteirista grego. Em 2017, foi nomeado ao Óscar 2017 na categoria de Melhor Roteiro Original por The Lobster. Em 2019, foi indicado ao Óscar 2019 na categoria de Melhor Edição por The Favourite.

Roteiristas da Grécia